Беттина фон Арним (, урожд. Elisabeth Catharina Ludovica Magdalena Brentano, 4 апреля 1785, Франкфурт-на-Майне — 20 января 1859, Берлин) — немецкая писательница и одна из основных представительниц романтизма. Дочь Максимилианы фон Ларош, жена писателя Ахима фон Арнима.

Биография 
Беттина была седьмым ребёнком из двенадцати детей крупного коммерсанта Петера Антона Брентано и его супруги Максимилианы фон Ларош. Мать Беттины умерла в 1793 году. До 13 лет Беттина воспитывалась в монастыре урсулинок в Фрицларе. После смерти отца в 1797 году Беттина жила у своей бабушки Софии фон Ларош в Оффенбахе-на-Майне, а затем во Франкфурте. Её сестра Кунигунда Брентано вышла замуж за Фридриха Карла фон Савиньи и жила в Марбурге, и Беттина некоторое время проживала в их доме. В 1810 году вслед за четой Савиньи она переехала в Берлин.

В 1811 году Беттина вышла замуж за Ахима фон Арнима, которого знала ещё по Франкфурту как друга своего брата Клеменса Брентано. Их брак продлился двадцать лет до внезапной смерти Арнима в 1831 году. Но жили они преимущественно раздельно: в то время, как Беттина жила в Берлине, Ахим предпочитал замок Виперсдорф.

В браке родилось семеро детей:

 Фреймунд Иоганн (1812—1863)
 Зигмунд Лукас (1813—1890)
 Фридмунд Антон Непомук (1815—1883)
 Кюнемунд Вальдемар (1817—1835)
 Максимилиана Мария Катарина (1818—1894)
 Армгарт Катарина (1820—1880)
 Гизела (1827—1889)

После смерти мужа Беттина занималась изданием его трудов и включилась в общественную и литературную работу. Во время эпидемии холеры в Берлине Беттина фон Арним ухаживала за больными в бедных кварталах. Она написала критический труд «Эта книга принадлежит королю» (1843), представляющий собой вымышленные беседы Богородицы с матерью прусского короля. Книга была запрещена в Баварии. Под впечатлением от революции 1848 года в 1852 году Беттина фон Арним написала «Беседы с демонами», в которой призвала отменить смертную казнь и признать права женщин и евреев. По своим взглядам Беттина была близка ранним социалистам. В 1842 году она познакомилась с Карлом Марксом, но продолжала придерживаться своей идеи народного короля, которым мог стать любой гражданин.

В 1854 году у Беттины фон Арним случился апоплексический удар, от которого она уже не смогла оправиться. Она была парализована и потеряла зрение и слух. 20 января 1859 года она умерла в кругу своей семьи и была похоронена рядом со своим мужем во дворце Виперсдорф.

В 1985 году в честь 200-летия со дня рождения в Берлине было учреждено Общество имени Беттины фон Арним, поставившее своей целью пропагандирование трудов писательницы.

Контакты 
Беттина фон Арним поддерживала связи со многими известными людьми своего времени:
 Ещё во Франкфурте она подружилась с поэтессой Каролиной фон Гюндероде.
 Бывая на юге Германии, Беттина фон Арним встречалась с Людвигом Тиком и Людвигом ван Бетховеном. Ее называют среди возможных адресаток знаменитого письма Бетховена, которое тот адресовал загадочной «Бессмертной возлюбленной».
 В 1836 году у Беттины в Берлине проживала Иоганна Матьё, будущая супруга Готфрида Кинкеля. Иоганна обучала детей Беттины игре на фортепьяно и разучивала с ними песни.
 В одном из берлинских салонов Беттина познакомилась с Рахель Роберт, будущей Рахель Фарнхаген.
 После смерти мужа Беттина фон Арним поддерживала контакты с Фридрихом Шлейермахером, Германом фон Пюклером-Мускау, Феликсом Мендельсоном Бартольди, молодым Иоганнесом Брамсом, Йозефом Иоахимом и Робертом Шуманом.
 В 1840 году она использовала своё влияние для того, чтобы братья Гримм, лишённые права преподавать после участия в Гёттингенской семёрке, получили приглашение в Берлинский университет.
 Беттина фон Арним встречалась с Адель Шопенгауэр и Марианной фон Виллемер. В её Петрихаузе во Франкфурте-Рёдельгейме несколько раз ночевал Гёте.

Беттина фон Арним и Гёте 
В 1806 году началась продолжительная дружба Беттины фон Арним с матерью Гёте, Катариной Элизабет Гёте. Поэт не отвечал на восторженные письма Беттины. Спустя год Беттина была представлена обожаемому ей Гёте в Веймаре, и завязалась переписка, которая после смерти Гёте была издана Беттиной фон Арним под заголовком «Переписка Гёте с ребёнком». В 1811 году дружеские отношения между Беттиной и Гёте были разорваны из-за скандала, разразившегося между Беттиной и супругой Гёте Кристианой.

На выставке картин друга Гёте Иоганна Генриха Мейера Беттина позволила себе грубо отозваться о творчестве художника. В ответ на это Кристиана сорвала с Беттины очки, а Беттина назвала Кристиану «бешеной колбасой». С этого момента дом Гёте был закрыт для Беттины и её мужа. Встретившись с четой Арнимов спустя год в Бад-Теплице, Гёте сделал вид, что не заметил их. На многочисленные письма Беттины к Гёте с мольбой о возобновлении отношений ответа также не последовало.

Беттине посвящён раздел романа Милана Кундеры «Бессмертие» (Nesmrtelnost / Immortality) (1990)

Экранизации литературных произведений Беттины фон Арним 
 «Gritta von Rattenzuhausbeiuns» (ГДР, 1985, реж. Юрген Брауэр). По сказке Гизелы и Беттины фон Арним «Das Leben der Hochgräfin Gritta von Rattenzuhausbeiuns» (1840).

Память 
Во многих городах Германии есть улицы её имени.

Примечания

Литература 
 Ингеборг Древиц. Беттина фон Арним. Биография. Радуга, 1991 г. 312 стр. ISBN 5-05-002548-6
 Hildegard Baumgart. Bettine Brentano und Achim von Arnim. Lehrjahre einer Liebe. Berlin Verlag, Berlin 1999. ISBN 3-8270-0271-0
 Konstanze Bäumer/Hartwig Schultz: Bettina von Arnim. Saint Albin, Berlin, 2004 ISBN 3-930293-49-8
 Gisela Dischner. Bettina von Arnim. Eine weibliche Sozialbiografie des 19. Jahrhunderts. Wagenbach, Berlin, 1981 ISBN 3-8031-2030-6

Ссылки 

 

Хозяйки литературных и великосветских салонов Германии
Писатели Германии
Писатели романтизма
Похороненные в Бранденбурге